Tan Ruiwu (chinesisch 譚瑞午 / 谭瑞午, Pinyin Tán Ruìwǔ; * 30. Juni 1983 in Shenyang, Liaoning) ist ein kroatischer Tischtennisspieler chinesischer Herkunft. Er wurde 2013 Europameister im Doppel und 2007 Vize-Europameister im Doppel und mit der kroatischen Mannschaft.

Werdegang 
Schon in jungen Jahren spielte Tan Ruiwu hervorragend Tischtennis in seinem Heimatland China. Im Jahre 2004 kam er nach Kroatien, wo er beim Tischtennis-Club STK Večernji list aus Zagreb spielte. Später nahm er die kroatische Staatsbürgerschaft an.

Als 15-Jähriger nahm er an den Jugend-Weltmeisterschaften in Moskau teil und gewann dort im Finale gegen den späteren Olympiasieger Ryu Seung Min. Mit seinem Heimatklub wurde er einmal chinesischer Meister. Bei den Junioren gewann er die Asienmeisterschaft.

Für sein neues Heimatland gewann er bei der Europameisterschaft 2007 in Belgrad zweimal Silber, im Doppel mit Lucjan Błaszczyk aus Polen und im Mannschaftswettbewerb mit dem kroatischen Team. 2012 wurde Tan Ruiwu Vize-Europameister im Einzel; im Endspiel unterlag er Timo Boll. 2013 wurde er mit dem Polen Wang Zeng Yi Europameister im Doppel. Im Finale besiegten sie die österreichischen Titelverteidiger Robert Gardos/Daniel Habesohn.

Deutsche Bundesliga 
Tan Ruiwu spielte einige Jahre lang in der deutschen Bundesliga. Bereits 1999 wurde er vom SV Plüderhausen verpflichtet. 2006 wechselte er vom kroatischen Verein STK Večernji list Zagreb zu Müller Würzburger Hofbräu, 2008 zu TTC Frickenhausen. Als er 2010 regelwidrig parallel beim saudi-arabischen Verein Al Ittihad Jeddah antrat, wofür Frickenhausen beinahe mit einem Punktabzug bestraft worden wäre, kündigte ihm Frickenhausen fristlos.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (englisch)
  (abgerufen am 22. Juni 2014)
  (abgerufen am 22. Juni 2014)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Kroatien)
Tischtennisspieler (SV Plüderhausen)
Tischtennisspieler (TTC Frickenhausen)
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Kroatien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Chinese
Kroate
Geboren 1983
Mann